Stazione di Versciaco, fermata ferroviaria dismessa
 Stazione di Versciaco-Elmo, fermata ferroviaria attivata nel 2014
 Stazione di Versciaco-Prato, stazione ferroviaria dismessa
 Stazione di Prato alla Drava, fermata ferroviaria dismessa